Ази́мина, или Азими́на () — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство .

Название 
Научное название рода происходит от «assimin», индейского имени этого растения. Другие названия — «банановое дерево» и американское «papaw» (от ) — даны за некоторое сходство плодов азимины с бананами и папайей.

Распространение и экология 
Азимина — единственный внетропический род семейства . Из десятка видов азимин шесть растут в штатах Флорида и Джорджия,  — в южных штатах от Техаса до Виргинии, а  распространёна на востоке США.

Флоридский вид  занесён в Международную Красную книгу со статусом «находящийся под угрозой исчезновения» (Endangered).

В России в небольшом количестве растёт на юге Краснодарского края.

Ботаническое описание 
Деревья или кустарники.

Листья цельнокрайные, травянистые или почти кожистыми.

Цветки на ножках, пониклые; чашелистики подпестичные, сидячие, яйцевидные или яйцевидно-продолговатые; лепестки короче чашелистиков. Тычинки линейно-клиновидные, густо сидячие на цветоложе; столбики короткие, верхушечные; рыльца сидячие; семяпочки от 4 до 12, обычно расположенные в два ряда, анатропные.

Плоды сидячие или на ножках, толстые, яйцевидные или продолговатые. Семена расположенье в два ряда, с толстой, хрящеватой, кожистой корой.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 11 видов:

 
 
  
 , гибрид A. speciosa и A. angustifolia

Значение и применение 
Несколько видов аннон культивируются ради их съедобных плодов. Различные части многих видов аннон используются в традиционной медицине для лечения разных заболеваний.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Азимина — банановое дерево

Анноновые
Фрукты
Флора Северной Америки
Таксоны, описанные Мишелем Адансоном